Пирекешкюль () — село в Пирекешкюльском административно-территориальном округе Апшеронского района Азербайджана.

Этимология 
Название происходит от слов пир (святыня) и слова кешкюль, означающего коробочку из мускатного ореха, предназначенную для принятия садака.

История 
Прежде, на территории современного села существовал ряд сёл, в том числе и одноимённых. На 1933 год существовал Пирекешкюльский сельский совет, но к 1980-м годам все сёла сельского совета опустели.

Село образовано 7 февраля 1991 года, в тот же день основан Пирекешкюльский сельский совет.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Пирекешкюльского административно-территориального округа был учреждён Пиркекешкюльский муниципалитет Апшеронского района, куда и вошло село.

На данный момент село состоит из 3 составных частей, отдалённых друг от друга — военного городка Пирекешкюль, посёлка Чайлы и посёлка Аликули-кишлак.

География 
Село находится в 33 км от райцентра Хырдалан и в 40 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Хырдалан.

Село находится на высоте 68 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается животноводством, также занято в промышленности.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,7 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В селе расположены почтовое отделение, 2 полных, неполная средняя школа, клуб, библиотека, врачебный пункт, мечеть.

Примечания 

Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)